Nueva visión tiene diversas acepciones y puede referirse a:

 Nueva visión (fotografía) que fue un movimiento artístico durante el periodo de entreguerras.
 Nueva visión (televisión) que es una cadena de televisión de Puerto Rico.